Silvanus (von lateinisch silva ‚Wald‘ bzw. etruskisch selvans) ist ein Name aus der römischen Antike. Er  bezeichnet

 Silvanus (Mythologie), Gott des Waldes und der Waldbewohner
 Silvanus (Märtyrer) († 308), Bischof von Gaza und Märtyrer 
 Silvanus (Gegenkaiser), Gegenkaiser im römischen Reich zur Zeit der konstantinischen Dynastie
 Silvanus (Prätorianerpräfekt) (Name auch als „Albanus“ überliefert), römischer Prätorianerpräfekt im 3. Jahrhundert n. Chr.
 Silas (Bibel), auch Silvanus genannt, Mitarbeiter des Apostel Paulus im Neuen Testament
 Konstantin von Mananalis, auch Silvanus genannt, Apostel der Paulikianer
 Silvanus von Köln, Bischof
 Lucius Lamia Silvanus, römischer Senator des 2. Jahrhunderts n. Chr.
 Lucius Pomponius Silvanus, römischer Suffektkonsul 121
 Marcus Ceionius Silvanus, römischer Politiker und Senator des 2. Jahrhunderts n. Chr.

 Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, römischer Senator
 Wilhelm Silvanus (1927–1999), deutscher Politiker (CDU, SPD)

Siehe auch:
 Silvan (Name)
 Silwan
 Silvani
 Sylvanus